Eritrees voetbalelftal (mannen)
 Eritrees voetbalelftal (vrouwen)